Corneille ist eine Variante des Vornamens Cornelius.

Bekannte Namensträger

Vorname 
 Corneille de Lyon (um 1500–1575), flämisch-französischer Maler
 Corneille Heymans (1892–1968), belgischer Pharmakologe

Familienname 
 Glenn Corneille (1970–2005), niederländischer Jazz- und Pop-Pianist
 Jean-Baptiste Corneille (1649–1695), französischer Stecher und Maler

 Pierre Corneille (1606–1684), französischer Dramatiker
 Thomas Corneille (1625–1709), französischer Dichter

Künstlername 
 Corneille (Maler), eigentlich Guillaume Cornelis van Beverloo (1922–2010), niederländischer Maler
 Corneille (Sänger), eigentlich Corneille Nyungura (* 1977), ruandisch-kanadischer R'n'B-Sänger

Siehe auch 
 Cornillé

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname